Жан де Ларошфуко — имя нескольких представителей дома Ларошфуко. Жан де Ларошфуко-Байе (1757—1834) — французский военный и государственный деятель, эмигрант, роялист.
 Жан-Луи де Ларошфуко, граф де Рандан (1556—1590) — французский военный и государственный деятель.
 Жан-Франсуа де Ларошфуко, маркиз де Сюржер (1735—1789) — французский военный и государственный деятель.